Sisophon kan syfta på:

Geografi

Kambodja 

 Sisŏphŏn, provinshuvudstad, Banteay Meanchey, 
 Banteay Meanchey, provins, 

Robotskapade Kambodjaförgreningar